La ghiterra, també anomenada guitarra renaixentista, és un instrument musical medieval polifònic de corda pinçada i es considera l'antecessora de la mandolina. La ghiterra es toca amb un plectre i té cordes de budell, com es pot veure en les il·luminacions manuscrites que van començar a dibuixar-se al .

Té forma de mitja pera i és monòxil: és a dir el cos i el mànec estan fets amb la mateixa peça de fusta. La ghiterra sol tenir tres o quatre cordes dobles de budell, tot i que se’n cita un exemple amb cinc ordres (cordes dobles) i normalment es toca amb un plectre de banya. Les cordes, tensades amb unes clavilles, que solen tenir forma de falç, passen sobre el pont que no sol ser fix, sinó movible i estan fixades en l'extrem inferior la caixa de ressonància Aquesta, amb forma de mitja pera, sol tenir dues rosetes, per deixar passar el so.

Etimologia 

Es creu que l'etimologia d'aquesta paraula prové de el grec kithara. Aquest instrument es diu guiterne en francès i gittern en anglès.

Història 
L'origen de les ghiterres queda una mica difós tot i que Johannes Tinctoris a "Inventione et usu musica" diu que és un invent del catalans, però, de fet es pot comparar ja sigui amb rebabs amb cordes inclinades d'origen àrab-andalús, o amb llaüts carolingis i romans.

La ghiterra va ser un instrument popular durant el XIV XIV. segle, l'esmenta Guillaume de Machaut a La captura d’Alexandria " Leüs, moraches i ghiterres / Que es toquen a les tavernes ". Va romandre en ús fins a principis del XVI XVI. segle quan finalment es va substituir per la guitarra (amb costelles ). Actualment es parla de la denominació "ghiterra", però sembla que aleshores era bastant precisa, hi ha pocs documents totalment indiscutibles, però tots apunten en la mateixa direcció. Durant el seu declivi, aquest terme es referia a qualsevol instrument de corda que no era un llaüt i al Renaixement (1530 a 1600) els termes "ghiterra" i "guitarra" eren intercanviables.

És pot veure una ghiterra al Château de Wartbourg, fabricada cap al 1450 pel luthier Hans Oth.

Referències

Bibliografia

Vegeu també 
 Heylyn
 Chitarrone
 Cítola
 Guitarra
 Guitarra barroca
 Llaüt
 Tiorba
 Viola de mà

Enllaços externs 

 Fotografies d'una còpia moderna de ghiterra 
 Musiconis: tres àngels que toquen la ghiterra i l’arpa per sobre de la Verge amb el Nen, sants i donants
 Musiconis: dos àngels que toquen la ghiterra per a la coronació de la Mare de Déu
 Musiconis - Músic amb San Joan Bautista, XIV century, Amiens (France)
 Diabolus in Musica - Guiternas - Cantigas de Santa María, XIII century, Códice Rico, Ms. T.1-1

Guitarra